Verita steht für:
 Nissan Verita, Automodell der Marke Nissan
 Verita (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Glattbauchspinnen (Gnaphosidae)

Verità steht für:
 Monte Verità, Hügel im Schweizer Kanton Tessin

Siehe auch:
 Bocca della Verità, antikes scheibenförmiges Relief in Rom, Italien
 Veritas (Begriffsklärung)